

Белчонць — село в гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства
 Белчонць — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства